Nala – postać w mitologii indyjskiej
 Nala – gmina w Republice Południowej Afryki, w prowincji Wolne Państwo
 Nala – wieś w Pakistanie, w prowincji Chajber Pasztunchwa
 Nala –  gaun wikas samiti w środkowej części Nepalu
 Nala – Postać w filmie „Król Lew”